Carmenes peut faire allusion à :

 Cármenes, une commune d'Espagne.
 CARMENES, un instrument de mesure astronomique.